Бельгийский первый дивизион A 2020/21 () — 118-й сезон чемпионата Бельгии по футболу и 5-й сезон Первого дивизиона A, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Бельгии. Сезон начался 8 августа 2020 года и завершился 23 мая 2021 года.

Чемпионский титул защитил «Брюгге».

В этом сезоне дивизион расширился до 18 команд.

Команды

Города и стадионы

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Плей-офф I 
Очки, набранные командами во время регулярного сезона, делятся на два (с округлением в большую сторону) до начала стадии плей-офф. Команды начали турнир со следующими показателями очков: «Брюгге» 38, «Антверпен» 30, «Андерлехт» 29, «Генк» — 28.

Плей-офф II 
Очки, набранные командами во время регулярного сезона, делятся на два (с округлением в большую сторону) до начала стадии плей-офф. Команды начали турнир со следующими показателями очков: «Остенде» 27, «Стандард Льеж» 25, «Гент» 25, «Мехелен» — 24.

У «Остенде» и «Гента» очки были округлены в большую сторону, поэтому в случае равенства очков по итогам стадии плей-офф, с этих команд будет снято по половине очка.

Плей-офф на выбывание 

«Серен» выиграл со счётом 6:3 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира   

2020/21
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2020 году
Спорт в Бельгии в 2021 году